Dollwetzel ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Dollwetzel (* 1958), deutscher Schauspieler
 Heinrich Dollwetzel (1912–1966), Generalmajor